El término cazador puede referirse, en esta enciclopedia:

Actividad 
 a un cazador, una persona que caza animales por oficio o por diversión;
 a un cazador, un tipo de soldado;
 a un cazador de sanguijuelas, alguien que se dedica a recoger estos anélidos;

Cultura 
 a Cazador, una compañía discográfica chilena;
 a Cazador blanco, corazón negro, una película estadounidense de 1990;
 a Cazador de Aventuras, un personaje de historietas argentino;
 a Cazador de forajidos, un western de 1957 procedente de Estados Unidos;
 a El cazador de cocodrilos, una serie de documentales de televisión;
 a El Cazador de la Bruja, una serie de televisión anime;
 a El cazador de rayos, una historieta de ciencia ficción desarrollada por Kenny Ruiz;
 a El cazador, una película de Michael Cimino, de 1978, originalmente titulada en inglés The Deer Hunter y distribuida como El francotirador, en algunos otros países hispanohablantes;
 a El cazador de sueños, una novela del escritor Stephen King publicada en 2001;
 a El cazador de sueños, una película de 2003 basada en la novela de Stephen King;
 a El Cazador (Blancanieves), personaje de Blancanieves;
 a El cazador, serie de televisión brasileña protagonizada por Cauã Reymond;

Localidades y divisiones administrativas 
 a Cazador, una localidad de la Argentina;

Televisión 
 a El cazador, concurso de televisión transmitido por La 1.

Zoología 
al Cazador de alces noruego, una de las antiguas razas caninas de tipo Spitz.

Enlaces externos